Danmarks landslag i innebandy kan betyda:

Danmarks damlandslag i innebandy
Danmarks herrlandslag i innebandy